

Pessoas
Irina Pavlovna Paley
Natália Pavlovna Paley
Vladimir Pavlovich Paley
William Paley

Localidades

Paley (Seine-et-Marne)

Desambiguação